

Patronymes 
 Albert Tannenbaum (1906-1976), mafieux américain.
 Max-Gérard Houry Tannenbaum (1919-2006), réalisateur, scénariste, metteur en scène et acteur français.
 Danièle Claude Renée Tannenbaum (1942-), scénariste, dialoguiste, réalisatrice et écrivain française.
 Katerina Tannenbaum (1993-), actrice américaine.

Divers 
 L'opération Tannenbaum est un plan allemand qui visait à envahir la Suisse durant la Seconde Guerre mondiale mais qui ne sera jamais mis en œuvre.

Titre 

 Mina Tannenbaum est un film franco-belgo-néerlandais réalisé par Martine Dugowson, sorti en 1994 ;
 O Tannenbaum est un chant de Noël d'origine allemande.

Voir aussi 
 
 

Patronyme juif